James Monroe — presidente dos Estados Unidos entre 1817 e 1825
 3768 Monroe — asteroide
 Monroe piercing — piercing de lábio superior

Localidades dos Estados Unidos 

 Monroe (Carolina do Norte)
 Monroe (Dacota do Sul)
 Monroe (Geórgia)
 Monroe (Indiana)
 Monroe (Iowa)
 Monroe (Luisiana)
 Monroe (Massachusetts)
 Monroe (Michigan)
 Monroe (Nebraska)
 Monroe (Ohio)
 Monroe (Oregon)
 Monroe (Pensilvânia)
 Monroe (Utah)
 Monroe (Washington)
 Monroe (Wisconsin)

 Doutrina Monroe — política dos Estados Unidos iniciada em 1823
 Monroy — município da Estremadura, Espanha

Desambiguações de topônimos